Прво убиство се може односити на:
 Прво убиство (филм из 1972), југословенски филм
 Прво убиство (филм из 2017), амерички филм